AXC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aramac (Australia)